Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Taipei OEC Open 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Taipeh